Литягин — русская фамилия.

 Литягин, Андрей Валентинович (род.  1962) — музыкальный продюсер и композитор, работающий в эстрадном жанре, а также в стиле евродиско.
 Литягин, Михаил Фёдорович (1924—1995) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.